Astrup Kirke er navnet på flere danske kirker:
 Astrup Kirke (Hjørring Kommune) – en kirke i Astrup Sogn i Hjørring Kommune
 Astrup Kirke (Mariagerfjord Kommune) – en kirke i Astrup Sogn i Mariagerfjord Kommune
 Astrup Kirke (Århus Kommune) – en kirke i Astrup Sogn i Aarhus Kommune